Aardrijkskunde
Coe (rivier), rivier in Schotland
Glen Coe, vallei in de Schotse Hooglanden

Muziek
Chamber Orchestra of Europe (COE), Europees symfonieorkest

Personen met de achternaam Coe
Alexander Paul Coe, beter bekend als Sasha, Brits dj
Jonathan Coe, Brits schrijver
Nathan Coe, Australisch voetballer
Sebastian Coe, Brits atleet en politicus

Politiek
Raad van Europa of Council of Europe (CoE)

Religie
Anglicaanse Kerk of Church of England (COE)

Andere
Church of Euthanasia (CoE), Amerikaanse non-profit-instelling
COE, nummerplaatlettercode voor het Duitse district Coesfeld